Oldenhove (Den Haag), een flatgebouw in Den Haag
Oldehove (gebouw), een toren in Leeuwarden
Oldehove (Groningen) een plaats in de provincie Groningen
Oldehove (Leeuwarden) een van de dorpen waaruit Leeuwarden is ontstaan